Ла́дислав Ку́бала (; , Будапешт — , Барселона) — венгерский, чехословацкий и испанский футболист и футбольный тренер. Известен по выступлениям за такие клубы, как «Ференцварош», «Братислава», «Вашаш», «Барселона» (выступая за которую, добился основных успехов и наибольшей известности) и «Эспаньол». Считается одним из лучших игроков в истории футбола (вошёл под № 32 в Список лучших футболистов мира XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики и разделил 24-26 места в списке лучших игроков столетия в Европе). Кубала обладал такими игровыми качествами, как умение делать хорошие пасы, отличный дриблинг, голевое чутьё, мастерски бил штрафные удары. В 1999 году, во время празднования столетнего юбилея клуба «Барселона», Кубала был объявлен лучшим игроком, когда-либо выступавшим за «сине-гранатовых», по результатам опроса болельщиков этого клуба. После завершения карьеры игрока он перешёл на тренерскую работу. Он дважды назначался на пост тренера «Барселоны», тренировал сборную Испании, входил в тренерский штаб олимпийской сборной Испании на играх 1992 года.

Биография

Детство и юность 
Кубала родился в Будапеште (Венгрия), в словацко-венгерской семье. Его мать была фабричной работницей, а отец — каменщиком. Кубала начал заниматься футболом в спортивной школе клуба «Ганз Торна», выступавшего в третьем венгерском дивизионе. В возрасте 11 лет он уже играл с ребятами на три года старше себя, притом явно превосходя и их в мастерстве. Детство и отрочество Кубалы пришлись на годы Второй мировой войны, он был вынужден много работать, рано возмужал, тяготы военного времени закалили его характер.

Начало карьеры 
В 1945 году, в возрасте 18 лет, перебрался в более сильный клуб, чем «Ганз Торна» — в «Ференцварош», один из лучших клубов Венгрии тех лет, в котором его товарищем по команде стал Шандор Кочиш, который в будущем так же, как и Кубала, покинет социалистическую Венгрию и будет играть вместе с Ласло в нападении «Барселоны». 25 апреля (по другим данным, 29 апреля) 1945 года дебютировал в матче высшей лиги Чемпионата Венгрии, забив два гола. В октябре 1945 года Кубала дебютировал в молодёжной сборной Венгрии.

Кубала в Чехословакии 
Весной 1946 года умер отец Кубалы. После этого юноша и его мать решили переехать на историческую родину матери, в Чехословакию. Они обосновались в Братиславе, где Кубала присоединился к местному «Словану» (в те годы эта команда называлась «Братислава»). 27 октября 1946 года Кубала дебютировал в сборной Чехословакии, забив гол в первой же своей игре за неё — в Вене против Австрии (счёт 4:3 в пользу чехословаков). В 1947 году Кубала женился на Анне Виоле Даучик, дочери тренера «Слована» Фердинанда Даучика (впоследствии у них родятся трое детей: Бранко, Ладислао и Карлос).

Возвращение в Венгрию 
Под давлением венгерских властей вернулся в Венгрию в 1948 году, став игроком «Вашаша». В Венгрии Кубала был известен прежде всего как отличный исполнитель штрафных ударов. В том же 1948 году был вызван в сборную Венгрии, за которую провёл три игры (в те годы ФИФА и УЕФА не так строго, как в настоящее время, отслеживали выступления игроков за сборные, и потому случаи, когда один игрок мог быть заигран за две национальные команды (что ныне категорически запрещено), иногда встречались). Вскоре венгерская контрразведка заподозрила игрока в шпионаже в пользу Чехословакии (вряд ли эти подозрения были оправданы, причины преследования Кубалы до конца не ясны). Впрочем, репрессирован Ласло не был, отделавшись призывом в «Красный легион» — венгерскую армию. В армии Кубала служить не желал. Он решил покинуть страну.

Побег. Годы неопределённости 
В январе 1949 года Кубала бежал из Венгрии (где к тому времени окончательно установился просоветский коммунистический режим Матьяша Ракоши) в кабине грузовика, набитого такими же, как он, беженцами, переодевшись в советскую военную форму и спрятав свою семью (мать, молодую беременную жену и родившегося в Братиславе маленького сына) под брезент. Он прибыл в Австрию. В Вене, где он и его семья были на тот момент вынуждены жить в ночлежке, на него вышли представители сильнейшего итальянского футбольного клуба тех лет, «Торино», желавшие заключить с ним контракт. Тем временем на родине Кубалы, в Венгрии, в связи с его побегом разразился скандал, беглец был пожизненно дисквалифицирован за свой поступок решением Венгерской футбольной федерации, которое было подтверждено ФИФА. Таким образом, играть в официальных матчах за «Торино» Кубала не мог. Тем не менее, клуб «Торино», не оставляя попыток добиться снятия дисквалификации через ФИФА, пригласил его в начале мая 1949 года сыграть в их составе в товарищеском матче с «Бенфикой» в Лиссабоне. Кубала сначала дал согласие, но затем жена, незадолго до того родившая ему второго сына, Бранко (который позже также станет футболистом), отговорила его от этой поездки, попросив остаться с ней. 4 мая на обратном пути из Лиссабона самолёт, летевший в Турин, с командой «Торино» на борту, разбился недалеко от пункта назначения, на холмах Суперга, все находившиеся на борту — 31 человек — погибли. Так судьба спасла Кубалу от гибели.

Затем Кубала тренировался вместе с «Миланом», потом подписал предварительный контракт с «Про Патрией» из Бусто-Арзицио (руководство команды надеялось, что с Кубалы снимут пожизненную дисквалификацию, пыталось добиться справедливости в Венгерской федерации футбола и в ФИФА, но тщетно). В итоге Кубала так и не сыграл в официальных матчах за «Про Патрию».

Кубала решил пойти своим путём и создать команду из таких же, как он сам, беженцев, в основном венгров и югославов, названа она была «Хунгария» (то есть «Венгрия»). Тренером её стал давний знакомый Кубалы — ещё по игре в Братиславе — Фердинанд Даучик, его тесть, в те дни — такой же эмигрант. Команда разъезжала по Европе на стареньком автобусе, купленном на последние деньги, на котором Ладислав собственноручно вывел надпись «Magic Bus» (по-английски — «волшебный автобус»). Несмотря на такие условия, «Хунгария» показала отличные результаты в проведённых ею товарищеских матчах, сыграв вничью с австрийцами (3:3), обыграв команду Италии (3:1) и наконец, в Севилье, при переполненных трибунах, победив сборную Испании (2:1). В том матче Кубала забил красивый гол со штрафного. Также в Испании «Хунгария» провела матчи против «Эспаньола» и сборной Мадрида. После победы над сборной Испании в битву за Кубалу на трансферном рынке вступили ведущие клубы Испании (естественно, надеясь упросить ФИФА о снисхождении к венгру). Самое выгодное с финансовой точки зрения предложение поступило Кубале из «Реала», но он, несмотря на это, выбрал «Барселону». На вопрос журналиста о причине такого выбора Кубала в шутку ответил: «Мне всегда нравилась полосатая форма».

Кубала в «Барселоне» 
В апреле 1950 года Кубала принял испанское гражданство (под именем Ладислао) и вскоре стал наконец игроком «Барселоны». Руководство этой команды смогло добиться в ФИФА смягчения наказания для Кубалы. После долгих закулисных игр с участием представителей как сине-гранатовых, так и венгерской стороны, ФИФА всё же сократила срок дисквалификации с пожизненной до одного года, обязав «Барселону» выплатить за Кубалу крупные суммы отступных как Венгерской федерации футбола, так и «Про Патрии», с которой у него был действующий контракт. Летом 1950 года «Барселону» возглавил Фердинанд Даучик (к тому времени осевший, как и Кубала, в Испании и сменивший имя на Фернандо). Пока шёл год отлучения от футбола, Кубала всё же сыграл несколько товарищеских игр за «Барселону». Наконец, в апреле 1951 года ожидание закончилось: срок дисквалификации истёк, и отныне Ладислао мог играть в официальных матчах. Он успел выйти на поле в решающих матчах розыгрыша Кубка Испании того сезона и внёс немалый вклад в победу каталонцев в турнире.

В своём первом полном сезоне за «Барсу» — 1951/52 — Кубала выступил блестяще, забил 26 голов в 19 играх, в том числе рекордные 7 мячей в одном матче в ворота хихонского «Спортинга», 5 мячей в матче с «Сельтой» и два хет-трика, по одному в ворота «Севильи» и «Расинга». Тот сезон оказался для «Барсы» одним из самых успешных в её истории: команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании (последний тогда назывался кубком Эвы Дуарте, в честь Эвы Перон, первой леди и культовой фигуры Аргентины), а также Латинский кубок и Кубок Мартини Росси.

Следующий сезон, 1952/53, оказался для Кубалы сложным: из-за туберкулёза, грозившего поставить крест на его карьере, он пропустил бо́льшую часть игр, но, когда здоровье позволяло играть, вёл команду вперёд, став лидером её атак, и внёс немалый вклад в то, что команда выиграла второй год подряд и чемпионат, и Кубок Испании, и Суперкубок Испании.

Сначала Кубала в «Барсе» выступал в роли центрального нападающего, позже стал играть на позиции под нападающими, в роли плеймейкера, иногда действовал и на флангах атаки. Впрочем, на любой из этих позиций он стабильно забивал много голов и раздавал немало голевых передач партнёрам по атаке, являлся харизматическим лидером команды. Кубала, безусловно, был главным кумиром болельщиков «Барселоны» тех лет: 50-х — начала 60-х. Он стал первым футболистом в Испании, которому болельщики посвятили индивидуальный баннер, с надписью «Кубала — Бог!», было это в 1958 году на стадионе «Камп Ноу» на барселонском дерби против «Эспаньола».

В 1958 году в «Барселону» не без участия Кубалы пришли два беженца из Венгрии, экс-члены легендарной «Золотой команды» — Шандор Кочиш и Золтан Цибор. Наряду с самим Кубалой, Эваристо и Луисом Суаресом Мирамонтесом, два венгра станут ведущими игроками великого состава «Барселоны» конца 50-х — начала 60-х, который за короткий срок (1958—1961 — 4 года) выиграл два чемпионата Испании (1959, 1960), два Кубка Ярмарок (1958, 1960) и Кубок Испании (1959) и многими признаётся одним из сильнейших вариантов состава за всю историю «Барселоны». Вскоре, однако, Кубала впал в немилость тогдашнего главного тренера «Барсы» Эленио Эрреры, поборника жёстких тактических схем, в которые Кубала вписывался не всегда. На короткое время Кубала и вовсе потерял место в составе. За это время (это была весна 1960 года) «Барса» без Кубалы под руководством Эрреры в полуфинале Кубка европейских чемпионов 1959/60 дважды проиграла принципиальному сопернику — «Реалу» (1:3; 1:3), после чего Эррере пришлось покинуть свой пост, и Кубала вернулся в основной состав. Перед началом сезона 1960/1961 Кубала заявил о завершении своей игровой карьеры после его окончания. В Кубке чемпионов 1960/61 в 1/8 финала «Барса» снова встретилась с ненавистным ей «Реалом», на сей раз из Мадрида удалось увезти ничью (2:2), а дома, на родном «Камп Ноу», была одержана победа 2:1, и «Реал», победитель первых пяти розыгрышей турнира, сенсационно вылетел из него. Затем «Барса» дошла до финала, где на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария) встретилась с португальской «Бенфикой» под руководством венгра Белы Гуттманна, тот драматичный матч сложился для каталонцев неудачно, несмотря на хорошую игру венгерского атакующего трио Кубала — Цибор — Кочиш: на голы Цибора и Кочиша португальцы ответили тремя мячами, по одному забили Колуна и Агуаш, ещё один был записан как автогол опытнейшего вратаря сине-гранатовых Рамальетса, в концовке же матча венгерская тройка упустила много моментов, в итоге «Барса» не смогла спасти игру и уступила 2:3. По завершении того сезона Кубала объявил, что закончил с футболом, главной причиной стали многочисленные травмы. Вскоре после этого он возглавил сначала молодёжную, а потом и главную команду «Барселоны». После поражения в 1/8 финала Кубка Ярмарок 1962/63 от югославской «Црвены Звезды» (2:3; 1:0; доп. матч 0:1) Кубала был отправлен в отставку с поста главного тренера «Барсы».

Кубала как играющий тренер. Конец игровой карьеры 
После ухода в 1963 году с поста тренера «Барселоны» Кубала решил, не прекращая тренерской работы, продолжить законченную было карьеру игрока и подписал контракт как играющий тренер с её непримиримым соперником по каталонскому дерби «Эспаньолом», вместе с ним в те годы там играл Альфредо ди Стефано. Также его товарищем по команде был его сын Бранко Кубала. В 1966 году Кубала перешёл в швейцарский «Цюрих», также став там играющим тренером, в составе швейцарцев он последний раз в игровой карьере принял участие в еврокубках: в первом круге Кубка чемпионов 1966/67 его команда дважды уступила будущему чемпиону того турнира, шотландскому «Селтику» (0:2, 0:3), в одном из этих матчей он сам вышел на поле, в последний раз как в еврокубковой, так и в целом в европейской своей игровой карьере. По окончании сезона 1966/67 Кубала покинул «Цюрих». В 1967 году Кубала непродолжительное время выступал за океаном, за канадский клуб «Торонто Фолконз»,  после чего официально завершил игровую карьеру.

Игры за сборные 
В 1946—1947 годах Кубала сыграл 6 официальных игр за сборную Чехословакии, забил в них 4 гола, потом, вернувшись в Венгрию, отметился тремя играми за сборную этой страны, голов в них не забивал. Затем на пять лет в его международной карьере наступил перерыв. В 1953 году Кубала был вызван в сборную Испании, за которую он затем за 8 лет сыграл 19 игр и забил 11 голов. Самым успешным матчем в международной карьере Кубалы можно считать игру Испания — Турция в ноябре 1957 года (3:0), когда он сделал хет-трик. Последний матч за сборную Испании он сыграл 2 апреля 1961 года в Мадриде против Франции, испанцы выиграли тот матч 2:0. На чемпионатах мира и Европы Кубале сыграть так и не довелось. Он был включён в состав сборной Испании на ЧМ-1962 (и это несмотря на то, что он был тогда без клуба и уже год не играл в чемпионате), но не смог поехать туда из-за травмы.

Таблица всех матчей Кубалы за национальные сборные 

Помимо игры за три национальных сборных, Кубала также играл за сборные команды Европы, мира и Каталонии. 21 октября 1953 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся матч, посвящённый 90-летию Футбольной Ассоциации Англии: сборная Англии встретилась со сборной Европы (Europe XI), игра завершилась боевой ничьей 4:4, игрок сборной Европы Кубала забил англичанам два мяча. 28 апреля 1965 года Кубала сыграл за сборную мира против команды Великобритании в прощальном матче Стенли Мэтьюза на стадионе «Виктория Граунд» в Сток-он-Трент (Англия), вместе с Кубалой в сборной мира играли, в частности, такие игроки, как Лев Яшин, Йозеф Масопуст и непримиримые соперники Ладислао по мадридскому «Реалу» Ференц Пушкаш и Альфредо ди Стефано. Сборная мира победила 6:4, один из мячей забил Кубала.

Также Кубала сыграл 4 матча и забил 4 гола за сборную Каталонии. Впервые он играл за каталонцев 26 января 1955 года в матче с «Болоньей» на Лес-Кортс, завершившемся победой Каталонии со счётом 6:2, дважды отличился Кубала. Последний матч за Каталонию Кубала сыграл уже в преклонном возрасте, в 66 лет, против сборной мира (International XI), это было 4 марта 1993 года на Олимпийском стадионе «Монтжуик» в Барселоне. В той игре Кубала провёл лишь стартовые 10 минут, затем он был заменён.

Кубала как тренер 
В 1968 году Кубала тренировал канадский клуб NASL «Торонто Фолконз», вместе с ним там были его тесть Фердинанд Даучик (как тренер), шурин Янко Даучик и сын Бранко Кубала (как игроки). Конец «семейному союзу» положило расформирование клуба по окончании сезона по причине финансовых проблем.

После этого Кубала вернулся в Испанию, где ненадолго возглавил «Кордобу». В 1969 году Кубалу пригласили возглавить сборную Испании по футболу. На этом посту он пробудет 11 лет (1969—1980). Особых успехов сборная под его руководством не добилась. В 1978 году он впервые с 1966 года вывел команду Испании в финальную часть чемпионата мира в Аргентине, но там его подопечные заняли лишь третье место в группе в первом групповом раунде и выбыли из дальнейшей борьбы. На чемпионате Европы 1980 года в Италии испанцы снова не вышли из группы. После того турнира Кубала покинул тренерский мостик сборной.

В 1980 году он вернулся в «Барселону», вторично заняв тренерский пост, но ненадолго — вскоре он покинул клуб, отправившись в Саудовскую Аравию тренировать «Аль-Хиляль». Затем он тренировал три других испанских клуба: «Мурсию», «Малагу», которую привёл к победе в Сегунде в 1988 году, и «Эльче». В 1991 году 64-летний Кубала выступал за сборную Испании на международном турнире ветеранов в Москве, но провёл на поле всего несколько минут — годы не позволяли ему большего, впрочем, зрителям и этого было достаточно. Кубала был одним из тренеров олимпийской сборной Испании, победившей в футбольном турнире на домашних играх в Барселоне в 1992 году. Последним местом работы тренера Кубалы стала сборная Парагвая в 1995 году.

Последние годы и кончина 
В последние годы жизни Кубала страдал болезнью Паркинсона. 12 февраля 2002 года он был доставлен в одну из барселонских больниц, откуда ему уже не суждено было выйти. 17 мая 2002 года Ладислав Кубала скончался в Барселоне на 75-м году жизни после тяжёлой болезни. Причиной смерти, по заключению врачей, стали необратимые изменения мозга. Смерть Кубалы вызвала большой резонанс среди болельщиков «Барселоны» и просто любителей футбола во всём мире. На барселонских домах в знак траура были вывешены чёрные ленты. На похоронах Кубалы присутствовали тысячи людей. Часовню на «Камп Ноу» с целью прощания с великим игроком посетило около 15 тыс. (по другим данным — около 19 тыс.) человек. 15-минутную речь у гроба Кубалы произнёс другой великий игрок сине-гранатовых Йохан Кройф. Тогдашний президент «Барсы» Жоан Гаспар заметил по поводу народной реакции на смерть Кубалы: «Что посеешь, то и пожнёшь». В церкви Santa Tecla состоялось отпевание усопшего. Многотысячная похоронная процессия прошла через весь город. Кубала был похоронен на кладбище Les Corts, расположенном на месте одноимённого старого стадиона «Барселоны» и в нескольких минутах ходьбы от её нынешнего стадиона «Камп Ноу».

Памятник в честь Кубалы 
В 2009 году Ассоциация ветеранов «Барселоны» начала сбор средств на то, чтобы воздвигнуть памятник Ладислао Кубале.

Достижения

Как игрок 
 Обладатель Кубка Ярмарок: 1955-1958, 1958-1960
 Обладатель Латинского кубка: 1952
 Чемпион Испании: 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60
 Обладатель Кубка Испании: 1951, 1952, 1953, 1957, 1959
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте: 1952, 1953
 Обладатель Кубка Венгрии: 1946
 Финалист Кубка чемпионов: 1960/61

Личные 
 Рекордсмен чемпионата Испании по количеству голов в одном матче: 7 голов (в матче «Барселоны» и хихонского «Спортинга» в сезоне 1951/52 (9:0)).
 Лучший игрок «Барселоны» за всю историю клуба по результатам опроса болельщиков.
 Занял второе место (после Йохана Кройфа) по результатам опроса «Лучший игрок столетия в Европе» (2000 год).

Как тренер 
 Тренер олимпийской сборной Испании — победителя Олимпийских игр 1992 года
 Рекордный срок среди всех главных тренеров — 11 лет (1969—1980) — руководил сборной Испании.
 Как главный тренер «Малаги» — победитель испанской Сегунды (второго дивизиона): 1987/88

Статистика выступлений 

Источники:

Примечания

Ссылки 
 Ладислао Кубала. «И целого мира мало…» — Биография на barcamania.com
 
 Профиль на официальном сайте «Барселоны»
 

Футболисты Венгрии
Футболисты Испании
Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Слован» Братислава
Игроки ФК «Вашаш»
Игроки ФК «Про Патрия»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Цюрих»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Барселона»
Тренеры ФК «Эспаньол»
Тренеры ФК «Цюрих»
Тренеры ФК «Торонто Фэлконс»
Тренеры ФК «Кордова»
Тренеры сборной Испании по футболу
Тренеры ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Реал Мурсия»
Тренеры ФК «Эльче»
Тренеры ФК «Малага»
Тренеры сборной Парагвая по футболу
Похороненные в Барселоне